Antrim Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Michigan 
 , du comté de Shiawassee.

Minnesota 
 , du comté de Watonwan.

Ohio 
 , du comté de Wyandot.

Pennsylvanie 
 Antrim Township, du comté de Franklin.

Homonymie de townships